Чемпионат Европы по биатлону 2006 прошёл с 28 февраля по 5 марта 2006 года в Лангдорф-Арберзее, Германия.

Результаты гонок чемпионата

Взрослые

Юниоры (до 21 года)

Таблица медалей

Общая

Среди взрослых

Среди юниоров

Ссылки 
 Официальный сайт IBU

Чемпионаты Европы по биатлону
2006 год в биатлоне
Февраль 2006 года
Март 2006 года
Спорт в Германии в 2006 году
Чемпионаты Европы в Германии
Спортивные соревнования в Баварии
Международные соревнования по биатлону в Германии
биатлон